Hole in the Wall (engl. für „Loch in der Wand“) oder Hole-in-the-Wall steht für:
 Hole in the Wall (Initiative), Initiative mit dem Ziel, Kindern in armen Regionen Zugang zu Bildung zu ermöglichen

 Hole-in-the-Wall, eine geologische Formation in der Mojave National Preserve, Kalifornien, USA
 Hole-in-the-Wall, eine geologische Formation an der Wild Coast, Ostkap, Südafrika
 Hole-in-the-Wall (Bighorn Mountains), Pass in den Bighorn Mountains im Johnson County (Wyoming), Wyoming, um 1900 von Banditen wie Butch Cassidy als Unterschlupf genutzt
 Hole-in-the-Wall, eine geologische Formation auf Grand Manan Island in New Brunswick, Kanada

 Hole-in-the-Wall (Herefordshire), Ortschaft am River Wye in Herefordshire, England
 Hole-in-the-Wall, einen Hafen in Seaham (Durham), England
 Hole in the Wall Provincial Park, einen Park in den Hart Ranges in British Columbia, Kanada
 Hole in the Wall, eine Höhle im Mount Cory im Banff-Nationalpark, Kanada
 Hole in the Wall, ehemaliger Name von Prairie Diggings (Kalifornien)
 Hole in the Wall, Spitzname des denkmalgeschützten New Hall Inn in Bowness-on-Windermere, England
 Hole-in-the-wall, Standort eines Leuchtturms auf den Abaco-Inseln, Bahamas

 Hole in the Wall, Song (1991) auf dem Album Flight of the Cosmic Hippo von Béla Fleck and the Flecktones
 Hole in the Wall, Song (1993) auf dem Album Angst von KMFDM